Списък на градовете в Австралия по 3 показателя: общ брой население, градско население и по общини.

Най-големи градове (общо) 

Списък на градовете по общ брой на населението в статистически региони:

Най-големи градове по градско население 
Списък на градовете по брой на населението:

Най-големи общини 
Списък на най-големите общини:

Австралия
 
Картинки за транскрибиране и/или превод (Австралия)